Herbert Kunze ist der Name folgender Personen:

* Herbert Kunze (Kunsthistoriker) (1895–1975), deutscher Kunsthistoriker 
 Herbert Kunze (Sportfunktionär) (1908–2007), deutscher Sportfunktionär
 Herbert Kunze (Maler) (1913–1981), deutscher Maler